Der Fiat Tempra ist ein von Frühjahr 1990 bis Sommer 1996 gebautes Fahrzeugmodell der unteren Mittelklasse. Er ist der Nachfolger des Fiat Regata und Vorgänger der Fiat-Marea-Baureihe.

Es wurden zwei Karosserieformen angeboten: eine klassische Stufenhecklimousine sowie der im März 1991 präsentierte Kombi, der unter anderem in Deutschland als Tempra Station Wagon (auch als 4WD, d. h. mit Allradantrieb) verkauft worden ist. In einigen Ländern wurde die Kombiversion für gewerbliche Kunden als Marengo verkauft.

Geschichte 
Das Auto teilte sich die Plattform und sehr viele Bauteile mit dem im Frühjahr 1988 vorgestellten Fiat Tipo.

Im Grunde stellt der Fiat Tempra die Stufenheck- bzw. Kombiversion des Fiat Tipo dar, mit wenigen optischen Änderungen der Frontpartie. So hatte er auch zur damaligen Zeit bereits eine zu 70 Prozent verzinkte Karosserie und einzelne Hauben aus Kunststoff, was als modern galt. Er bekam vom Tipo auch dessen beim Crashtest eher nachgiebige Karosserie.

Modellpflege 
Anfang 1993 erhielt der Tempra ein leichtes Facelift mit geändertem Kühlergrill, versteifter Karosseriestruktur inklusive Seitenaufprallschutz und Airbags. Diese konnten die Sicherheitsreserven deutlich verbessern. Es gab einige Sondermodelle, darunter die Modellreihe „Eleganza“.

In Brasilien wurde der Tempra von 1992 bis 2000 auch als Zweitürer sowie mit 2,0 Liter-16V-Motor (127 PS) und als Zweiliter-Turbo (165 PS) gebaut.

Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren in Deutschland laut KBA noch 189 Fiat Tempra angemeldet, davon 49 Kombis und 1 Allradmodell.

Trivia 
Im Film The American bekommt der Tempra des Protagonisten (alias George Clooney) einige Aufmerksamkeit.

Technische Daten 
Datenblatt Fiat Tempra (1990–1996) Ottomotoren

Datenblatt Fiat Tempra (1990–1996) Dieselmotoren

Literatur 
 Fiat Tempra Betriebsanleitung. Fiat Auto S.p.A., März 1990 (englisch)
 Fiat Tempra Betriebsanleitung. Fiat Automobiler Danmark A/S, November 1990 (dänisch)
 Fiat Tempra Betriebsanleitung. Fiat Auto S.p.A., Mai 1994 (englisch)
 Automobil Revue, Katalog 1991 und 1995

Weblinks

Einzelnachweise 

Limousine
Kombi